== R ==

Cursuri de apă, România
R